«Сага о Форсайтах» () — британский драматический телесериал, являющейся экранизацией «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси. Телесериал основан на трёх романах — «Собственник» (1906), «В петле» (1920) и «Сдаётся внаём» (1921); и двух интерлюдиях — «Последнее лето Форсайта» (1918) и «Пробуждение» (1920); а также на последующем цикле романов «Современная комедия».

Сериал был спродюсирован и написан Дональдом Уилсоном и впервые транслировался вечером в субботу с 7 января по 1 июля 1967 года на BBC2; в это время только немногие могли настроить приём канала. Сериал был повторно показан на BBC1 начиная с 8 сентября 1968 года; финальный эпизод в 1969 году посмотрело более 18 миллионов зрителей.

Телесериал был показан по всему миру и стал первым телесериалом BBC, проданным в СССР. Показан в июле-августе 1971 года. Закадровый перевод в исполнении Николая Александровича.

Разработка

В ролях 
Список актёров включает всех наиболее заметных актёров; звезда кино Кеннет Мор является самым известным.

 Теренс Александр — Монтегью Дарти, муж Уинифрид
 Джон Бэнкрофт — Джордж Форсайт, кузен Сомса и Уинифрид
 Джун Барри — Джун Форсайт, дочь Джолиона I, помолвленная с Босини
 Джон Беннет — Филип Босини, архитектор
 Джонатан Бёрн — Валериус (Вэл) Дарти, сын Монтегью и Уинифрид
 Фэй Комптон — тётя Энн, старейшина клана Форсайтов
 Карин Ферланд — Энн Форсайт (урожд. Уилмот)
 Сьюзан Хэмпшир — Флёр Форсайт, дочь Сомса и Аннетт
 Урсула Хоуэллс — Фрэнсис Форсайт (урожд. Криссон), первая жена Джолиона II
 Мартин Джарвис — Джон Форсайт (Джолион IV), сын Джолиона II и Ирэн
 Мэгги Джонс — Смитер
 Сирил Лакхэм — сэр Лоренс Монт
 Кеннет Мор — Джолион II Форсайт, художник, женатый на Фрэнсис, Хелене и Ирэн
 Лана Моррис — Элен Форсайт (урожд. Хилмер), вторая жена Джолиона II
 Сюзанна Неве — Холли Дарти (урожд. Форсайт), дочь Джолиона II, жена Вэла
 Нора Николсон — тётя Джулия Смолл (урожд. Форсайт), вдова
 Джозеф О’Коннор — Джолион I Форсайт, брат Джеймса и отец Джолиона II
 Далия Пенн — Аннетт Форсайт, бывшая продавщица в Сохо, вторая жена Сомса
 Николас Пеннелл — баронет Майкл Монт, жених Флёр
 Робин Филлипс — Уилфрид Дезерт
 Эрик Портер — Сомс Форсайт, адвокат
 Нири Доун Портер — Ирэн Форсайт (урожд. Эррон), первая жена Сомса и третья жена Джолиона II
 Кинастон Ривз — Николас Форсайт
 Фани Роу — Эмили Форсайт, жена Джеймса, мать Сомса и Уинифрид
 Нора Суинбёрн — тётя Эстер Форсайт, старая дева
 Маргарет Тизак — Уинифрид Дарти (урожд. Форсайт), сестра Сомса
 Джон Уэлш — Джеймс Форсайт, отец Сомса и Уинифрид, брат Джолиона I
 Джулия Уайт — Коакер
 Джордж Вудбридж — Суизин Форсайт, весёлый старик-дядюшка
 Майкл Йорк — Джолион III Форсайт, младший сын Джолиона II

Отзывы критиков

Награды 
Телесериалу были присуждены: награда BAFTA (1968) и Прайм-таймовая премия «Эмми» (Primetime Emmy Awards) (1970).

Примечания

Ссылки 
 Сага о Форсайтах на the Museum of Broadcast Communication

Телесериалы Великобритании 1960-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1967 году
Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Исторические телесериалы о 1880-х годах
Исторические телесериалы о 1890-х годах
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1920-х годах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1967 году
Экранизации произведений Джона Голсуорси
Телесериалы на английском языке
Экранизации романов Великобритании